Elmley Castle kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Elmley Castle (slott), England, Worcestershire, 
 Elmley Castle (parish), England, Worcestershire, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar